Сальгеро () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Сальгеро Гросс, Глория (1941—2015) — сальвадорская агропредпринимательница и правая политическая деятельница.
 Рико Сальгеро, Диего (род. 1993) — испанский футболист.
  (род. 1946) — вице-президент (1991—1993) и президент (1—5 июня 1993) Гватемалы.